Чемпіонат Угорщини з футболу 2012—2013 — 111-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вчетверте здобув Дьйор.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дебрецен взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Угорщини 2012—2013.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2012-2013
Угорщина
Угорщина
2012 в угорському спорті
2013 в угорському спорті